Moraschitz ist der deutsche Name folgender Orte:

 Morašice v Železných horách
 Morašice u Chrudimi